Longobarzi
 Lombard, Doubs
 Lombard, Jura